Charles Sackville kan syfta på:

* Charles Sackville, 6:e earl av Dorset (1638–1706), engelsk statsman och skald
 Charles Sackville, 2:e hertig av Dorset (1711–1769), brittisk politiker och kricketspelare

Se även 

 Charles Sackville-Germain, 5:e hertig av Dorset (1767–1843), brittisk hovman och politiker 
 Charles Sackville-West, 6:e earl De La Warr (1815–1873), brittisk militär
 Charles Sackville-West, 4:e baron Sackville (1870–1962), brittisk militär